Финал Кубка шотландской лиги 1974 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1974/75, состоявшийся 26 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Хиберниан» и «Селтик». Матч получился очень результативным — на «хет-трик» футболиста  Джо Харпера игроки  ответили шестью мячами, в том числе тремя в исполнении форварда глазговцев Джона Динса. Окончательный счёт поединка — 6:3 в пользу «Селтика».

Путь к финалу

«Хиберниан»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1974
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1974 году
Октябрь 1974 года
События 26 октября
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1974 году